Бастиан Йохан (Бас) Хайне (; род. , Неймеген, Нидерланды) — голландский журналист, писатель, переводчик.

Карьера 

1984 году написал первый роман «Последние слова» («Laatste woorden»).  В период между 1984 и 1992 годами писал для журнала «HP/De Tijd». 1992 году написал другой роман, «Суэц» («Suez»).

С 1991 году вел колонку в газете «NRC Handelsblad». В феврале 2013 года в колонке призвал досрочно закончить год российско-нидерландской дружбы из-за закона против пропаганды гомосексуализма.

Библиография 
 1984 - Laatste woorden (роман)
 1987 - Vreemde reis (рассказы)
 1989 - Heilige monsters
 1992 - Suez (роман)
 1994 - Vlees en bloed
 1996 - Het gezicht van Louis Couperus
 1999 - De mens is zo'n breekbaar wezen
 2000 - De wijde wereld (эссе)
 2003 - Van Gogh
 2003 - Het verloren land. Opmerkingen over Nederland (эссе)
 2004 - Tafelgesprekken (интервью)
 2004 - De werkelijkheid (эссе)
 2005 - Hollandse toestanden (эссе)
 2006 - Zang
 2006 - Grote vragen;de nieuwe eeuw tussen hoop en vrees (интервью)
 2007 - Onredelijkheid (эссе)
 2010 - Harde liefde (эссе)
 2011 - Moeten wij van elkaar houden (эссе)
 2011 - Echt zien, Literatuur in het mediatijdperk (эссе)

Примечания 

Писатели Нидерландов